«Всегда готовы» (, ) — художественный фильм, комедийный боевик (Италия — США).

Сюжет 

Двое парней случайно знакомятся в придорожном кафе. Один путешествует по Америке на роликовых коньках, другого только что выпустили из тюрьмы. По недоразумению они угоняют грузовик, и за ними начинает охотиться полиция. Когда же им удаётся спастись от полиции, они опять попадают в переделку: их принимают за секретных агентов и отправляют ловить злодея, который хочет завоевать весь мир…

В ролях 

Теренс Хилл — Роско Фрейзер / агент Стейнберг

Бад Спенсер — Дуг О'Риордан / агент Мэйсон

Баффи Ди — злодейка K1

Фэйт Минтон — Вампир / Ла Фатальона

Дэвид Хаддлстон — Тигр 

Риккардо Пиццути — мистер Паук 

Дэн Рэмбо — Джереми Скотт

Сьюзан Тисдейл — буфетчица 

Дэн Фицджералд — Леонард 

Вуди Вудбери — агент в самолете 

Аль Нестор 

Теренс Хилл и Бад Спенсер
Фильмы-боевики Италии
Кинокомедии Италии
Кинокомедии США
Кинокомедии 1983 года
Фильмы-боевики США
Фильмы Италии 1983 года
Фильмы США 1983 года